Indre Brenabben ( für Innerer Felsen) steht für:

 Nunatak an der Prinz-Harald-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika; siehe Oku-hyōga Rock
 Felsformation an der Kronprinz-Olav-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika; siehe Oku-iwa